Джурківський — проектований ландшафтний заказник на території Новоушицького держлісгоспу (кв 1-4) по р. Ушиці через с. Минківці на Хмельниччині. Був зарезервований для наступного заповідання розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.09.1995 р. № 67-р  .

Опис 
Рідкісні рослини.

Площа — 600 га.

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання